Toronto heißen folgende Orte:

in Kanada:
 Toronto (Ontario)

in den USA:
 Toronto (Illinois)
 Toronto (Indiana)
 Toronto (Iowa)
 Toronto (Kansas)
 Toronto (Missouri)
 Toronto (Ohio)
 Toronto (South Dakota), im Deuel County

in Australien:
 Toronto (New South Wales)

in Großbritannien:
 Toronto (County Durham)

Toronto heißen folgende Schiffe:
die HMCS Toronto (K538)
die HMCS Toronto (FFH 333)
die Toronto Express, ein Frachtschiff von Hapag-Lloyd

Toronto bezeichnet außerdem:
 Toronto (Band), eine kanadische Rockband aus den 1970er/1980er Jahren
 (2104) Toronto, ein Asteroid
 das interstellare Raumschiff aus Albion (Computerspiel)